Magyarország
 Józsefváros 1777-ben alapított budapesti városrész (VIII. kerület)
 Józsefváros gyulai városrész

Románia
 Józsefváros (Iosefin, Josefstadt) temesvári városrész (IV. kerület)

Hasonló
Ausztria
 Józsefváros (Josefstadt) Bécs VIII. kerülete
 Josefstadt Bécsújhely 6. kerülete

Csehország
 Josefov (Josefstadt) prágai városrész
 Josefov (Josefstadt) Jaroměř városrésze, korábban önálló város
 Josefstadt hajdani falucska Modrava közelében

Lengyelország
 Podgórze (Josefstadt) krakkói városrész neve az Osztrák–Magyar Monarchia idején